
Le mot génération désigne l'action d'engendrer un résultat, ou bien un groupe de personnes appartenant à une même classe d'âge :

Sciences naturelles et formelles

Biologie 
 en biologie, dans les cycles de vie
 la génération spontanée
 la génération (biologie)

Informatique 
 en informatique :
 génération
 génération de colonnes
 génération de technique d'affichage pour la fabrication d'écrans.

Physique 
 en physique des particules :
 génération

Sciences humaines

Sciences sociales 
 en sciences sociales, notamment en sociologie, démographie et psychologie, une génération est un groupe identifié selon sa tranche d'âge, soit pour étudier et décrire le développement biologique et psychologique des âges de la vie, soit pour établir un classement historique d'ensembles de personnes ayant été influencée dans leur construction par des événements vécu lors d'un certain âge (une cohorte démographique liée aux dates de naissance) :
Génération perdue, génération liée au mouvement littéraire américain du même nom (nés entre 1885 et 1905)
Génération grandiose (nés entre 1905 et 1925)
Génération silencieuse (nés entre 1925 et 1945)
Baby boomer, génération issue du baby boom (nés entre 1945 et 1965)
Bof génération, expression désignant une partie des baby boomer en France
OK Boomer, expression visant à critiquer les baby boomer
 Génération X (nés entre 1966 et 1983)
Xennials, personnes se situant entre les générations X et Y
 Génération Y (nés entre 1984 et 1996) aussi appelée « milléniale »
Génération fraise, expression visant à critiquer la génération Y à Taïwan
Génération Sampo, expression désignant des personnes qui ont renoncé à certaines choses en Corée du Sud
Génération Snowflake, expression visant à critiquer les générations Y et Z dans le monde Anglo-saxon
Génération C, ensemble des générations dites « enfant du numérique » (Y, Z, Alpha, ...) ou ensemble des personnes utilisant beaucoup et habilement les technologies électroniques
 Génération Z (nés entre 1997 et 2010)
 Génération Alpha (nés à partir de 2010)

Linguistique 
 en linguistique,
 génération automatique de textes

Politique 
 Génération citoyens, parti politique français créé en 1975
 Génération écologie, mouvement politique écologiste français créé en mai 1990
 Génération·s, le mouvement, parti politique français, fondé en juillet 2017

Culture et médias

Presse 
 Génération Séries, magazine trimestriel en français
 Génération Comics, collection de l'éditeur Panini, consacrée aux comics
 Nouvelle Génération (Nova Generatsiia), magazine futuriste ukrainien 1927 à 1930

Littérature 
 Génération de 27, groupe littéraire qui apparut en Espagne entre 1923 et 1927
 Génération perdue (Lost Generation), courant littéraire américain de l'Entre-deux-guerres
 Génération (histoire sociale et politique), enquête d'histoire sociale et politique, écrite en 1987 par les journalistes Hervé Hamon et Patrick Rotman

Cinéma 
 Génération (Pokolenie), connu aussi sous le titre Une fille a parlé, d'Andrzej Wajda

Télévision 
 Génération Pub
 Star Trek : Générations
 Gremlins 2, la nouvelle génération
 Générations (Generations) : feuilleton télévisé américain
 Génération Top 50
 Génération Hit machine

Musique 
 Generations, album du groupe Journey
 My Generation, chanson du groupe The Who
 My Generation, chanson du groupe Chapeaumelon

Radiophonie 
 Générations, station de radio parisienne

Voir aussi